Namnet Abbas Pascha bars av två olika personer:
 Abbas Pascha, en vicekung av Egypten (levde 1816-1854)
 Kediven Abbas Pascha av Egypten (levde 1874-1944)